Olympia-Einkaufszentrum (winkelcentrum), een winkelcentrum in München
Olympia-Einkaufszentrum (metrostation), een station van de metro van München